Чэнь Цзинь (, р.10 января 1986) — китайский бадминтонист, чемпион мира и призёр Олимпийских игр.

Чэнь Цзинь родился в 1986 году в Ханьдане провинции Хэбэй. В 2002 году стал чемпионом мира среди юниоров, с 2004 года стал регулярно появляться среди команд-победителей Кубка Томаса. В 2006 и 2010 годах завоёвывал золотые медали Азиатских игр, в 2008 году завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине, в 2010 году стал чемпионом мира.

Примечания

Ссылки 
 

Бадминтонисты Китая
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2012 года